Паулина или Павлина, Паула (Paulina; Pauline; Paula; Paola; Pauletta; Paulette; Pavlina; Pavla) е женско име.

Известни с това име:

През древността:
 Лолия Павлина, римска императрица, втора съпруга на император Калигула (37-41)
 Помпея Павлина (25-68), съпруга на Сенека
 Паулина (майка на Адриан) (+ 85/86), майка на император Адриан (117-138)
 Паулина (сестра на Адриан)
 Паулина (племенница на Адриан)
 Сецилия Паулина, римска императрица, съпруга на император Максимин Трак (235-238)
 Аврелия Паулина, дъщеря на император Кар (282-283)
 Св. Павлина Римска (+ 302 г.), мъченица, 6 юни
 Паулина Бонапарт или Паолета Бонапарт (1780-1825), сестра на Наполеон (1804–1814; 1815)

Други:
 (278) Паулина, астероид, открит на 16 май 1888
 Паулина (Луизиана), град в Луизиана, САЩ

Външни препратки 
 Lexikon, Pauline, vorname.com
 Pauline, onomastik.com

Женски имена